Grad Câlnic (nemško Kelling, madžarsko Kelnek) – stoji  v naselju Câlnic v Romuniji, v južnem delu Transilvanije v okrožju Alba (približno 10 km jugovzhodno od Sebeșa). V preteklosti so tu živeli predvsem Sasi, ki pa so od tod v večini odšli v drugi polovici dvajsetega stoletja. Skupaj s šestimi drugimi vasmi in trdnjavskimi cerkvami, je od leta 1999 na Unescovem seznamu svetovne dediščine.

Grad 
Grad je prvič omenjen leta 1269 in je ohranjen v zelo dobrem stanju. Zgrajen je bil v trinajstem stoletju. Kot sedež lokalnih plemičev madžarskega porekla z imenom Kelling, je bil takrat in še danes, kot štiristranski in tri-nadstropni bivalno-obrambni grad, ki ga obdaja obrambni zid z dvema stolpoma. Leta 1430 so grad kupili lokalni kmetje. Postopoma so ga dogradili vključno z drugim obročem obzidja kot nekakšen barbakan in dodali še en stolp in druge stavbe, ki mejijo na notranje obzidje, za potrebe zavetja podeželskega prebivalstva in njihove lastnine. V šestnajstem stoletju je bila dodana kapela, zgrajena na temeljih starejše stavbe.

Za razliko od večine utrdb, grad ni bil zgrajen na hribu ampak na nasuti zemlji okoliške vasi. Zaradi pogostih obleganja, je bila prvotna stanovanjska funkcija objekta, kasneje prilagojena za obrambne namene.

Literatura 
Ryszard Brykowski, Tadeusz Chrzanowski, Marian Kornecki: Sztuka Rumunii. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, 1979, s. 116. ISBN 83-04-00121-7.
Łukasz Galusek, Aleksandru Dumitru, Tomasz Poller: Transylwania. Twierdza rumuńskich Karpat. Kraków: Wydawnictwo Bezdroża, 2003, s. 238. ISBN 83-918869-0-5.
Witold Korsak, Jacek Tokarski: Rumunia. Bielsko-Biała: Pascal, 2004, s. 328. ISBN 83-7304-380-2.
Łukasz Galusek, Michał Jurecki: Rumunia. Przestrzeń – sztuka – kultura. Olszanica: Wydawnictwo Bosz, 2008, s. 44–45. ISBN 978-83-7576-038-5.

Zunanje povezave 

 UNESCO World Heritage Centre: Villages with Fortified Churches in Transylvania (en, fr)
 UNESCO's World Heritage List from Romania: Transylvania village sites with fortified churches (en, fr, ro)
 Siebenbuerger.de Orte: Kelling (de)
 Castles of historical Hungary: Kelnek – Câlnic  (hu, en)
 Kelling in Wort und Bild (de)

Kraji svetovne dediščine v Romuniji
 Gotska arhitektura
Srednjeveška arhitektura
Grajska arhitektura
Zgradbe in objekti, zgrajeni leta 1269